Zambezi je dokumentární cyklus televize National Geographic Channel. Zobrazuje divočinu po řece Zambezi a ukazuje, jak se zdejší místa klimaticky mění a kteří živočichové zde žijí. Česky byl poprvé vysílán na Nat Geo Wild.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky dokumentu

Americké dokumentární televizní seriály
Dokumentární seriály o přírodě